

Сендек — село в гміні Старожреби Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Сендек — село в гміні Лаґув Келецького повіту Свентокшиського воєводства